Елдора има више значења:
 Елдора (Колорадо)
 Елдора (Ајова)